Löwenstein – comune tedesco
 Löwenstein-Wertheim – contea del Sacro Romano Impero
 Anna Löwenstein – esperantista britannica
 Hans-Otto Löwenstein – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico austriaco

Pagine correlate

Loewenstein